En Pologne, Gródek peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin
 Gródek, village du powiat de Hrubieszów,
 Gródek, village du powiat de Puławy,
 Gródek, village du powiat de Tomaszów Lubelski.

dans la voïvodie de Mazovie
 Gródek, village du powiat de Sokołów,
 Gródek, village du powiat de Zwoleń.

dans la voïvodie de Podlachie
 Gródek, gmina du powiat de Białystok,
 Gródek, village du powiat de Białystok,
 Gródek, village du powiat de Wysokie Mazowieckie.

Dans d'autres voïvodies
 Gródek, village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Gródek, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Gródek, village de la voïvodie de Petite-Pologne.
 Gródek, village de la voïvodie de Sainte-Croix.
 Gródek, village de la voïvodie de Silésie.